Боскер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Боскер, Марсел (род. 1997) — нидерландский конькобежец, специализирующийся в классическом многоборье.
 Боскер, Сандер (род. 1970) — нидерландский футболист, вратарь.